Xylidine
N,N-dimethylaniline